Коко има више значења:
 Коко (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Коко (Порторико), град је у америчкој острвској територији Порторико, острвској држави Кариба
 Коко (Виченца), је насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Коко (Алдама), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Алдама
 Коко (река), гранична река између Хондураса и Никарагве
 Коко (филм из 2017)
 Франческо Коко